Stipa peut faire référence à :
 Stipa, un genre de plante de la famille des Poaceae,
 un nom latin de .